Na Odontologia, é essencial o uso do isolamento absoluto (dique de borracha) para alcançar a mais alta qualidade do material restaurador, pois é o único meio de se obter um campo totalmente livre de umidade. Além disso, há uma série enorme de outras vantagens:
Retração e proteção dos tecidos moles para promover o acesso à área a ser operada;
Melhor visibilidade do campo operatório;
Condições adequadas para a inserção e condensação dos materiais restauradores;
Proteção do paciente contra a aspiração ou deglutição de instrumentos, restos de material restaurador ou qualquer outro tipo de elemento estranho.

O isolamento absoluto deve sempre ser empregado sendo preterido em casos de total impossibilidade. Para sua utilização, é necessária um conjunto de materiais, dispositivos e instrumentos.

Dispositivos
Lençol de borracha
Perfurador de dique de borracha (de Ainsworth)
Porta-dique de borracha
Grampos
Pinça porta-grampo (de Palmer)
 Fio dental
 Espátula de inserção
 Lubrificante hidrossolúvel
 Tesoura ponta reta

Ver também
Isolamento relativo

Bibliografia
Dentística - Procedimentos Pré-clínicos; Mondelli, Jose; 2° Edição; 2003.

Isolamento absoluto